Als Operellen werden Kurz-Opern mit etwa 15 Minuten Aufführungsdauer bezeichnet, die das Wiener sirene Operntheater seit 2004 in verschiedenen Abständen bei Autoren und Komponisten in Auftrag gibt (Serie 1: Millimeterkrisen und Miniaturkatastrophen – Serie 2: Abkürzungen und Beschleunigungen – Serie 3: Gäste) und daraufhin zur Aufführung bringt, meist mehrere Stücke an einem Abend.

Die Idee stammt von der Theaterleiterin Kristine Tornquist und von Jury Everhartz, die 2004 erstmals solche 15-Minuten-Opern „auf Millimeterpapier“ in Auftrag gaben. Den Autoren wurden dabei damals Figuren statt Themen vorgegeben, den Komponisten eine festgelegte Besetzung, die also in allen Operellen einer Serie identisch ist. Die Uraufführungen wurden in Kooperation mit dem Tiroler Landestheater und dem Wiener Jugendstiltheater gezeigt. 2013 arbeitete sirene mit dem Festival Wien Modern.

Werke 
2004 – Millimeterkrisen und Miniaturkatastrophen

 Walter Titz / Peter Planyavsky: HerzlosZeitlos
 Ratschiller & Tagwerker / Akos Banlaky: Schock
 Hermes Phettberg / Gilbert Handler: Schutt
 Friederike Mayröcker / Wolfram Wagner: Stretta
 Radek Knapp / Christof Dienz: Die vertauschten Köpfe
 Wolfgang Bauer / Jury Everhartz: Das gestohlene Herz
 Kristine Tornquist / Kurt Schwertsik: Schlaf der Gerechten

2007 – Abkürzungen & Beschleunigungen

 Daniel Glattauer / Johanna Doderer: Falsch verbunden
 Johannes Schrettle / Hannes Raffaseder: Play it like Rosie
 Barbara Frischmuth / Ulrich Küchl: Mirabellenkompott oder Mostbirnenmus
 Kristine Tornquist / René Clemencic: Monduntergang
 Günter Rupp / Jury Everhartz: Fröhliche Wissenschaft
 Händl Klaus / Klaus Lang: vom mond
 Antonio Fian / Herwig Reiter: Tod auf dem Mond

2011 – Vogel Herzog Idiot
 Kristine Tornquist / Karmella Tsepkolenko: Heute Abend Boris Godunow
 András Bán / Samu Gryllus: Blaubarts
 Franzobel / Johanna Doderer: Papagenono. Eine Ausflucht

2013 – Gates / Gäste
 Karussell. Text Radek Knapp, Musik Mirela Ivicevic
 Axi. Text Antonio Fian, Musik Jaime Wolfson
 Inventur. Text Brigitta Falkner, Musik Fernando Riederer
 Monadologie XXIV ....The Stoned Guest. Textcollage nach Lorenzo da Ponte, Musik Bernhard Lang

Weblinks 

 sirene Operntheater

Einzelnachweise 

Operngenre
Theater (Wien)
Musik (Wien)